Polyura pueda aplicar a:

 Polyura (flor), un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las rubiáceas
 Polyura (animal) una especie de lepidóptero perteneciente a la familia Nymphalidae